

Persone 
 Emmerich Kálmán (1882-1953) – compositore ungherese
 Jón Kalman Stefánsson (1963) – scrittore islandese
 László Kálmán (1972) – ex cestista e allenatore di pallacanestro ungherese
 Oszkár Kálmán (1887-1971) – un basso ungherese
 Rudolf Emil Kálmán (1930-2016) – ingegnere e matematico statunitense

Altro 
 Kálmán – nome proprio di persona ungherese maschile
 Filtro di Kalman –  filtro ricorsivo per la valutazione dello stato di un sistema dinamico
 Széll Kálmán tér – stazione della linea M2 della metropolitana di Budapest